Минтулаев — фамилия. Известные носители:
 Минтулаев, Ваха Абубакарович — российский тренер по вольной борьбе.
 Минтулаев, Олхузур Султанович — российский тренер по вольной борьбе.